

Codici 
 xii – codice ISO 639-3 della lingua xiri

Musica 
 XII – album dei Barclay James Harvest del 1978

Altro 
 XII – 12 nel sistema di numerazione romano